Barrabás puede referirse a:

 Barrabás, personaje del Nuevo Testamento.
 Barrabás, novela de Pär Fabien Lagerkvist.
 Barrabás, película de 1953 de Alf Sjöberg.
 Barrabás, película de 1962 de Richard Fleischer.
 Barrabás, una revista satírica española.
 Barrabás, grupo español de música disco y funk.
 Gabriel Jaime Gómez, exfutbolista y técnico colombiano conocido como 'Barrabás'.